Бабенко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бабенко Алла Григорівна ( 1937) — український театральний режисер.
 Бабенко Альона Олегівна ( 1972) — російська актриса.
 Бабенко Анатолій Григорович ( 1940) — український учений-агроном, доктор економічних наук (1996), професор (2000).
 Бабенко Андрій Єлисейович ( 1936) — фахівець у галузі механіки, доктор технічних наук (1996), професор (1998).
 Бабенко Антон Олександрович (1904—1974) — український радянський партійний і державний діяч.
 Бабенко Борис Вікторович (1979—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бабенко Валерій Борисович ( 1964) — український політик.
 Бабенко Валерій Павлович (1939—2013) — кінооператор
 Бабенко Василь Олексійович (1877—1955) — археолог, краєзнавець, музеєзнавець.
 Бабенко Василь Сергійович (1924—1988) — повний кавалер ордена Слави.
 Бабенко Василь Якович ( 1950) — громадсько-політичний діяч, історик.
 Бабенко Всеволод Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабенко Віктор Володимирович (1981—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабенко Віктор Савелійович (1957) — художник, графік, скульптор та дизайнер.
 Бабенко Віра Лук'янівна (1902—1921) — зв'язкова Катеринославського повставкому.
 Бабенко Володимир Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабенко Галина Миколаївна — радянський і український художник-мультиплікатор, художник-постановник, художник-ілюстратор. Член Національної спілки кінематографістів України (1977—1999).
 Бабенко Гектор ( 1946) — кінорежисер (Бразилія).
 Бабенко Георгій Гаврилович (1909—1977) — український радянський актор.
 Бабенко Григорій Олександрович (1888-? після 1932) — український письменник.
 Бабенко Дмитро Олегович ( 1978) — український футболіст, воротар.
 Бабенко Ернст Михайлович ( 1937) — білоруський вчений-хімік, ректор Новополоцького політехнічного інституту (1974—1976, 1987—1993) і Полоцького державного університету (1993—2003).
 Бабенко Євген Олександрович — молодший сержант служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Бабенко Іван Олександрович (1935—2013) – харківський художник.
 Бабенко Костянтин Степанович (1922—2011) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, генерал-лейтенант артилерії.
 Бабенко Лев Олександрович (1922-? не раніше 1999) — український орнітолог.
 Бабенко Лев Федорович (1890—19??) — депутат І Державної думи Російської імперії.
 Бабенко Марія Тимофіївна ( 1948) — поетеса.
 Бабенко Марфа Пилипівна (1935—1982) — свинарка колгоспу «Росія», передовик сільськогосподарського виробництва, Герой Соціалістичної Праці.
 Бабенко Микола Андрійович (1942—2005) — актор театру і кіно, народний артист України (1998).
 Бабенко Микола Вікторович (* 1980) — український політик. 27 лютого 2014 року обраний головою Київської обласної ради.
 Бабенко Микола Іванович ( 1944) — український педагог, почесний громадянин Херсона.
 Бабенко Надія Несторівна (1926—2009) — художник.
 Бабенко Наталія ( 1994) — українська актриса театру і кіно.
 Бабенко Олег Олександрович (* 1968) — краєзнавець, літературознавець, музеєзнавець, громадський діяч.
 Бабенко Олександр Калістратович (1881—1959) — український радянський фізик.
 Бабенко Олександр Олексійович ( 1959) — майстер килимарства.
 Бабенко Олексій Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Бабенко Руслан Олександрович — український футболіст, півзахисник «Дніпра» (Дніпропетровськ). На правах оренди виступає за «Волинь».
 Бабенко Сергій Миколайович — начальник дільниці шахтоуправління імені Героїв Космосу АТ «ДТЕК Павлоградвугілля», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Бабенко Сергій Павлович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабенко Станіслав Григорович ( 1947) — народний депутат України 1-го скликання.
 Бабенко Трохим Іванович (1898—1921) — військовий діяч часів УНР.
 Бабенко Юрій Іванович (* 1978) — російський хокеїст, центральний нападник. Виступає за «Динамо» (Москва) у Континентальній хокейній лізі.
 Бабенко Юрій Миколайович (* 1961) — український хокеїст.
 Бабенко Яків Олексійович (1913—1979) — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Бабешко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко